Het ATP-toernooi van Wenen (officieel het Erste Bank Open) van 2015 vond plaats van 19 tot en met 25 oktober in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Er werd indoor gespeeld in de Wiener Stadthalle op hardcourtbanen.

Het enkelspel werd gewonnen door David Ferrer. Hij versloeg in de finale Steve Johnson met 4-6, 6-4 en 7-5. Het dubbelspel werd gewonnen door Łukasz Kubot en Marcelo Melo. Zij versloegen in de finale Jamie Murray en John Peers met 4-6, 7-6(3) en [10-6].

Het toernooi van 2015 trok 53.800 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Wenen
ATP-toernooi van Wenen